Уильям Уоллес (англ. William Wallace, 23 сентября 1768 года, Дайзарт — 28 апреля 1843 года, Эдинбург) — шотландский математик, астроном, педагог и изобретатель.

Биография 
Родился в Дайзарте под Файфом, где и учился в школе.
В 1784 году его семья переехала в Эдинбург, где он учился ремеслу переплетчика.
Но постепенно он начал интересоваться математикой, и к концу обучения хорошо знал алгебру, геометрию и астрономию.
В учёбе ему помогали Джон Робисон и Джон Плейфэр, которым хорошо было известно о его способностях.
Чтобы уделять больше времени науке, в 1794 году Уоллес устраивается учителем математики в академии Перта.
В 1803 году он становится учителем в Королевском военном училище в Грэйт Марлоу.
Свою должность, по рекомендации Плейфэра, он сохраняет и после переезда училища в Сандхерст.
С 1819 года вместе с Джоном Лесли работает учителем математики в Эдинбурге.
Уоллес зарекомендовал себя, как отличный преподаватель. Одной из его учениц была Мэри Сомервилль.
В 1838 году он увольняется из университета из-за проблем со здоровьем.

Умер в Эдинбурге 28 апреля 1843 года. Похоронен на кладбище Грейфраерс в Эдинбурге.

Семья 
Был женат на Джанет Керр (1775—1824), у них было двое сыновей — Рев и Архибальд, и одна дочь — Маргарет, которая потом вышла замуж за математика Томаса Галоуэя.

У него также был сын Уильям Уоллес (1784-1864), появившийся на свет, когда Уильяму было всего 16 лет.
О матери этого сына пока ничего не известно.

Вклад 
Писал статьи в Leybourne’s Mathematical Repository и Gentleman’s Mathematical Companion.
В период с 1801 по 1810 писал статьи на темы «Алгебра», «Конические сечения» и «Тригонометрия» для четвертого издания Энциклопедии Британника, некоторые из них были взяты и в последующие издания.
Также является автором статей для Эдинбургской Энциклопедии под редакторством Дейвида Брюстера.

Основным полем деятельности была геометрия.
В 1799 году опубликовал работу о прямой Симсона, названой так ошибочно в честь Роберта Симсона.
В 1803 году опубликовал теорему о бабочке.
В 1807 году доказал теорему о равновеликих треугольниках, которая позже стала известна как Теорема Бойяи — Гервина. Развивал в Британии математический анализ европейского образца.

Также в 1821 году изобрёл идограф (iedograph) — усовершенствованный пантограф для масштабирования рисунков.

Работы 
 Геометрический трактат о конических сечениях и формулах их квадратуры (A Geometrical Treatise on the Conic Sections with an Appendix Containing Formulae for their Quadrature), 1838
 Геометрические теоремы и аналитические формулы с их применением к решению геодезических задач (Geometrical Theorems and Analytical Formulae with their application to the Solution of Certain Geodetical Problems and an Appendix), 1839

Другие работы
Уоллес также занимался астрономией.

Примечания 

Математики Шотландии
Учёные XIX века
Геометры
Члены Эдинбургского королевского общества
Члены Ирландской королевской академии